Venedig steht für:

 Venedig, Stadt in Italien
 Republik Venedig, historische Thalassokratie im Nordwesten des Adriatischen Meeres
 Metropolitanstadt Venedig, Metropolitanstadt (ehemals Provinz) in Italien
 Venedig (Erfurt), eine Parkanlage in Erfurt
 Venedig (Gedichtzyklus), Gedichtzyklus von Rolf Bongs
 Venedig (Hohen Neuendorf), Wohnplatz der Gemeinde Hohen-Neuendorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Venedig (Nabburg), Name der Vorstadt von Nabburg
 Venedig (Königsberg), ehemaliger Stadtteil von Königsberg (Preußen)
  Lied von Vanessa Mai aus dem Jahr 2019, siehe Für immer (Album)#Venedig (Love Is in the Air)
 Glückliche Reise – Venedig, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (1993)

Siehe auch:
 Venedig des Nordens und Venedig des Ostens 
 Charta von Venedig
 Klein-Venedig
 Venezia (Begriffsklärung)
 Venice
 Wenecja